Nové Zámky může být více sídel:
město
 Nové Zámky – město na Slovensku
část obce
 Nové Zámky (Křinec) – část obce Křinec v okrese Nymburk
 Nové Zámky (Mladeč) – část obce Mladeč v okrese Olomouc
 Nové Zámky (Dolní Olešnice) – místní část obce Dolní Olešnice v okresu Trutnov
 Nové Zámky (Nesovice) – základní sídelní jednotka obce Nesovice v okrese Vyškov

stavba
 Nové Zámky u Litovle – barokní zámek v osadě Nové Zámky
 Nové Zámky (zámek) – zámek v obci Nesovice v okrese Vyškov
 Nové Zámky (zámek, Dolní Olešnice) – zámek v obci Dolní Olešnice v okrese Trutnov